Магома́дов — распространённая мусульманская фамилия. Известные носители:
 Магомадов, Адлан (1960—?) — советский штангист и тренер.
 Магомадов, Апти (род. 1968) — российский дзюдоист.
 Магомадов, Арсен Эльдарович (род. 1998) — российский рэпер.
 Магомадов, Аюб Андарбекович (род. 1989) — российский спортсмен, представляющий бразильское джиу-джитсу.
 Магомадов. Багауддин (1942?) — один из духовных лидеров северокавказских салафитов.
 Магомадов, Вахит Гараевич (род. 1967) — советский боксёр.
 Магомадов, Владимир Анатольевич (род. 1985) — оперный певец.
 Магомадов, Зелимхан (род. 1972) — российский и турецкий (с 1993 года) дзюдоист.
 Магомадов, Ильяс Салманович (род. 1989) — российский борец классического стиля.
 Магомадов, Лечи Добачевич (1938—2005) — советский политический деятель, второй секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС.
 Магомадов, Мансур Гайрабекович (род. 1961) — российский журналист.
 Магомадов, Мухтар Марзабекович (род. 1939) — российский экономист.
 Магомадов, Руслан (1983) — российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, оператор.
 Магомадов, Тарам Амхатович (род. 1958) — советский борец вольного стиля.
 Магомадов, Тимербулат (род. 1976) — российский пауэрлифтер.
 Магомадов, Ханпаша Элимсултанович — российский тренер по боксу.
 Магомадов, Хасуха (1905—1976) — последний абрек СССР.
 Магомадов, Чингиз Турпал-Элиевич (род. 1998) — российский футболист.

 Магомадова, Фариза Вагабовна (род. 1925) — учительница, директор школы, кавалер ордена Ленина.